Le Championnat de France de volley-ball Pro A 2004-05 a opposé les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1996.

Dunkerque VB et FL Saint-Quentin rejoignent la Pro A à l'issue de la saison 2003-2004.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Saison régulière

Records de la saison régulière

Classement

|

|}

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés 
 

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

| width=50% valign="top" |

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}
 
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}
   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

|}
   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	 
|}
|}

Play-offs

Résultats

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens externes

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball M1
France, championnat M1
Championnat M1 2004-2005